Del Amo ist der Familienname von:

 Jean-Baptiste Del Amo (* 1981), französischer Schriftsteller

Siehe auch: Celina del Amo